(676) Мелитта () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу Xc. Он был открыт 16 января 1909 года британским астрономом  в Гринвичской обсерватории. Назван в честь древнегреческой нимфы Мелиссы. Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,183.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км